Osmatesi – abitanti di Cadrezzate con Osmate
Osmatesi – abitanti di Osmate